

Huracán Irwin 

A finales de septiembre se formó una presión baja, la CNH advirtió la depresión tropical no° 11 y después se intensificó el 21 de septiembre llamándola Irwin. Irwin se intensificó a categoría 1 el 23 de septiembre pero una vez más se degradó a tormenta tropical el 24 de septiembre y se quedó así dos días más. El 26 de septiembre en la tarde disipó.

Huracanes del Pacífico en México
Temporada de huracanes en el Pacífico de 2011
Irwin